Леонид Николаевич Степанов:
 Степанов, Леонид Николаевич (1912—2002) — советский футболист и хоккеист, хоккейный судья.
 Степанов, Леонид Николаевич (1922—1969) — советский игрок в хоккей с мячом и с шайбой, тренер.